Мца́ра (; ) — село . Расположено к северо-востоку от райцентра Гудаута в предгорной полосе.

В административном отношении село является административным центром Мцарской сельской администрации (), в прошлом Мцарского сельсовета.

Географическое положение 

Село (администрация) Мцара исторически включает 6 посёлков (абх. аҳабла):
 Адзуста
 Апчалар
 Лашпса
 Маидрос-Яйла (Трыпшаа Руассарта)
 Мсарка
 Чирюта

Посёлки, расположенные ближе к Бзыбскому хребту, традиционно собирательно именуются Верхняя Мцара, более равнинные — Нижняя Мцара.

На севере границей Мцары служит Бзыбский хребет, на востоке Мцара граничит с селом Анхуа, на юге — с селом Аацы, на западе — с посёлками Алдзыхь и Бытха.

Население 
По данным переписи 1959 года, в селе Мцара жило 447 человек (в том числе, в Нижней Мцаре — 348 чел., Верхней Мцаре — 99 чел.), в основном армяне (в Мцарском сельсовете в целом — 1273 человека, также в основном армяне). По данным переписи 1989 года, население Мцарского сельсовета составило 793 человека, в том числе села Мцара —  398 человек (в том числе, в Нижней Мцаре — 254 чел., Верхней Мцаре — 144 чел.), в основном армяне и абхазы По данным переписи 2011 года численность населения сельского поселения (сельской администрации) Мцара составила 383 жителя, из них 88,0 % — армяне (337 человек), 7,6 % — абхазы (29 человек), 3,9 % — русские (15 человек) и 0,5 % — греки (2 человека).

Во второй половине XIX века Мцара, как и другие восточные сёла Бзыбской Абхазии, пострадала от мухаджирства — насильственного выселения абхазского населения в Турцию — в большей степени, нежели селения, расположенные западнее. Из Мцары были выселены все жители, и территория на несколько лет обезлюдела. В 1881 году здесь оседают турецкие армяне.

После возвращения из сталинской депортации часть греков оседает в посёлке Верхняя Мцара.

По данным переписи населения 1886 года в селении Мцара проживало григориан — 499 чел. По сословному делению в Мцаре имелось 499 крестьян. Князей, дворян, представителей православного духовенства и «городских» сословий в Мцаре не проживало.

Интересные факты 

Большинство выселенных во время мухаджирства мцарцев осело на северо-западе нынешней Турции, ныне иль Дюздже, округ Меркез, где ими было основано селение, названное в честь родного села в Абхазии — Мцара. Официальное турецкое название села Гювен (). По данным на 2007 год в селе проживает 371 человек.

В 1881 году, с момента расселения в селе армян, Мцара стала первым компактным армянским поселением в Абхазии. В 2004 году в Абхазии отмечалось 125-летие армянского села Мцара.

Примечания

Литература 
  Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум: Дом печати, 2006. — 328 с.
  Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.

Населённые пункты Абхазии